Careytown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Careytown (Maryland)
 Careytown (Ohio)